Velika nagrada Nemčije 1977 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 31. julija 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 47
| 1:31:49,3
| 3
| 9
|-
! 2
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 47
| + 14,33 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 47
| + 20,9 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 47
| + 60,27 s
| 8
| 3
|-
! 5
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 47
| + 87,37 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 47
| + 89,81 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 18
|  Vern Schuppan
| Surtees-Ford
| 46
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 8
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 46
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 42
| Motor
| 14
|  
|-
! 10
| 16
|  Riccardo Patrese
| Shadow-Ford
| 42
| Kolo
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 40
| Trčenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 34
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 32
| Črpalka za gorivo
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 31
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 26
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 22
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 21
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 25
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
| 20
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 14
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 9
| Sklopka
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 8
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 5
| Prenos
| 12
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 17
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Hans Heyer
| Penske-Ford
| 9
| Sodeloval ilegalno
| 25
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 40
|  Teddy Pilette
| BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Niki Lauda 1'55.990

Formula 1 sezona 1977
1977